Ferrières (Alts Pirineus), municipi del departament francès dels Alts Pirineus (regió de Migdia-Pirineus)
 Ferrières (Charente Marítim), municipi francès al departament del Charente Marítim
 Ferrières (Manche), municipi francès al departament de Manche
 Ferrières (Meurthe i Mosel·la), municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la
 Ferrières (Lieja), municipi de Bèlgica a la província de Lieja (regió valona)
 Ferrières (Oise), municipi francès al departament de l'Oise
 Ferrières (Somme), municipi francès al departament del Somme
 Ferrières (Tarn), municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Ferrières-en-Bray, municipi francès de la Seine-Maritime
 Ferrières-en-Brie, municipi francès de Seine-et-Marne
 Ferrières-en-Gâtinais, municipi francès du Loiret
 Ferrières-Haut-Clocher, municipi francès de l'Eure
 Ferrières-la-Verrerie, municipi francès de l'Orne
 Ferrières-le-Lac, municipi francès del Doubs
 Ferrières-les-Bois, municipi francès del Doubs
 Ferrières-lès-Ray, municipi francès de l'Haute-Saône
 Ferrières-lès-Scey, municipi francès de l'Haute-Saône
 Ferrières-les-Verreries, municipi francès de l'Hérault
 Ferrières-Poussarou, municipi francès de l'Hérault
 Ferrières-Saint-Hilaire, municipi francès de l'Eure
 Ferrières-Saint-Mary, municipi francès du Cantal
 Ferrières-sur-Ariège, municipi francès de l'Ariège
 Ferrières-sur-Sichon, municipi francès de l'Allier
 Castell de Ferrières, edifici a la ciutat de Ferrières-en-Brie (regió de Sena i Marne, França)
 Corcelles-Ferrières, municipi francès al departament del Doubs
 Neuville-Ferrières, municipi francès al departament del Sena Marítim